Kanton Calais-1
 Kanton Calais-2
 Kanton Calais-3

En naar de voormalige kantons:
 Kanton Calais-Sud-Est
 Kanton Calais-Nord-Ouest
 Kanton Calais-Centre
 Kanton Calais-Est